Mount Hermon puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:

Mount Hermon, área no incorporada en el Estado de Carolina del Norte;
Mount Hermon, lugar designado en el censo en el Estado de California;
Mount Hermon, área no incorporada en el Estado de Kentucky;
Mount Hermon, localidad del Estado de Luisiana;
Mount Hermon, lugar designado en el censo en el Estado de Nueva Jersey;
Mount Hermon, lugar designado en el censo en el Estado de Virginia;
Municipio de Mount Hermon, en el Estado de Carolina del Norte;
Northfield Mount Hermon, escuela en el Estado de Massachusetts.